Sezóna 1994/95 Poháru vítězů pohárů byla 35. ročníkem tohoto poháru. Vítězem se stal tým Real Zaragoza.

Předkolo

První kolo

Druhé kolo

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Externí odkazy 
 1994-95 competition at UEFA website
 Cup Winners' Cup results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Pohár vítězů pohárů
Fotbal v Evropě v roce 1994
Fotbal v Evropě v roce 1995